Kateřina Michaela Španělská (španělsky: Catalina Micaela de Austria; 10. října 1567 – 6. listopadu 1597, Turín) byla sňatkem s vévodou Karlem Emanuelem I. vévodkyně savojská. Několikrát v nepřítomnosti Karla Emanuela vládla vévodství jako regentka, zejména během jeho válečné výpravy v roce 1594. Byla mladší přeživší dcerou Filipa II. Španělského a Alžběty z Valois.

Život

Mládí 
Kateřina Michaela byla mladší dcerou z Filipova třetího manželství s francouzskou princeznou Alžbětou. Své první jméno Kateřina dostala po babičce z matčiny strany, Kateřině Medicejské, druhé - neobvyklé - Michaela po archandělu Michaelovi, neboť se narodila v týdnu oslav jeho svátku. Matka jí zemřela velice brzo (v říjnu roku 1568 při potratu syna), když byl Kateřině Michaele pouhý rok, otec se však záhy znovu oženil a jeho čtvrtá manželka, Anna Habsburská, byla oběma sestrám skutečnou matkou. I otec měl k oběma dcerám velmi vřelý vztah a věnoval jim mnoho ze svého času. Dodnes se zachovaly dopisy, které jim proslulý protivník anglikánské církve psal. Později jim dovoloval zapojovat se do vyřizování úředních záležitostí.

Savojská vévodkyně 
Kateřina byla r. 1585 provdána za savojského vévodu Karla Emanuela I. (1562–1630). Během dvanácti let mu porodila deset dětí; při porodu posledního zemřela v třiceti letech věku. Uvádí se, že smrt milované dcery, kterou od svatby již nikdy neviděl, uspíšila konec jejího otce. Její manžel se již znovu neoženil.

Vyjma poslední dcery, jež zemřela spolu se svou matkou bezprostředně po porodu, všechny její děti dorostly do dospělého věku, což je pro tuto dobu dosti neobvyklé. Kateřina Michaela se tak stala prabábou italských králů a savojského rodu.

Potomci 
 1. Filip Emanuel (2. 4. 1586 – 9. 2. 1605), svobodný a bezdětný
 2. Viktor Amadeus I. (8. 5. 1587 Turín – 7. 10. 1637 Vercelli), vévoda savojský od roku 1530 až do své smrti, titulární král kyperský a jeruzalémský
 ⚭ 1619 Kristina Bourbonská (10. 2. 1606 Paříž – 27. 12. 1663 Turín)
 3. Emanuel (16. 4. 1588 Turín – 4. 8. 1624 Palermo), sicilský vicekrál v letech 1622–1624, svobodný a bezdětný
 4. Markéta (28. 4. 1589 Turín – 26. 6. 1655 Miranda de Ebro)
 ⚭ 1608 František IV. Gonzaga (7. 5. 1586 Mantova – 22. 12. 1612 tamtéž), vévoda z Mantovy a Montferratu od ledna 1612 až do své smrti
 5. Isabela (11. 3. 1591 Turín – 28. 8. 1626 Modena)
 ⚭ 1608 Alfons III. d'Este (22. 10. 1591 Ferrara – 26. 5. 1644 Castelnuovo di Garfagnana), vévoda z Modeny a Reggia v letech 1628–1629
 6. Mauricio (10. 1. 1593 Turín – 4. 10. 1657 tamtéž), biskup a kardinál
 7. Marie (9. 2. 1594 Turín – 13. 7. 1656 Řím), řeholnice v Římě
 8. Františka Kateřina (5. 10. 1595 Turín – 20. 10. 1640 Biella), řeholnice v Bielle
 9. Tomáš (21. 12. 1596 Turín – 22. 1. 1656 tamtéž), carignanský kníže od roku 1620 až do své smrti, vojevůdce v třicetileté válce 
 ⚭ 1625 Marie Bourbonská (3. 5. 1606 Paříž – 3. 6. 1692 tamtéž)
 10. Johana (*/† 1597)

Vývod předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 http://www.thepeerage.com/p10501.htm#i105009
 https://web.archive.org/web/20110924022727/http://www.kleio.org/de/geschichte/stammtafeln/valois_f/abb400a14.html

Habsburkové v 16. století
Rakouské princezny
Španělské infantky
Savojské vévodkyně
Portugalské infantky
Kastilské infantky
Aragonské infantky
Sofonisba Anguissola
Sicilské princezny
Neapolské princezny
Narození v roce 1567
Narození 10. října
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1597
Úmrtí 6. listopadu
Úmrtí v Turíně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v Itálii
Ženy